Velika nagrada ZDA 2018 je osemnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 21. oktobra 2018 na dirkališču Circuit of the Americas v bližini Austina, Teksas. Zmagal je Kimi Räikkönen, Ferrari, drugo mesto je osvojil Max Verstappen, Red Bull Racing-TAG Heuer, tretje pa Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:34,130
|1:33,480
|1:32,237
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:34,569
|1:33,079
|1:32,298
|align="center"|5
|-
!3
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:34,703
|1:32,884
|1:32,307
|align="center"|2
|-
!4
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:34,518
|1:33,702
|1:32,616
|align="center"|3
|-
!5
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:34,755
|1:34,185
|1:33,494
|align="center"|4
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:34,876
|1:34,522
|1:34,145
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:34,932
|1:34,564
|1:34,215
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:34,892
|1:34,419
|1:34,250
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:35,069
|1:34,255
|1:34,420
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:35,193
|1:34,525
|1:34,594
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:34,891
|1:34,566
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:34,972
|1:34,732
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:34,766
|brez časa
|
|align="center"|18
|-
!14
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:34,850
|brez časa
|
|align="center"|19
|-
!15
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|1:35,206
|brez časa
|
|align="center"|20
|-
!16
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:35,294
|
|
|align="center"|13
|-
!17
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:35,362
|
|
|align="center"|14
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:35,480
|
|
|align="center"|15
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:35,536
|
|
|align="center"|16
|-
!20
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:35,735
|
|
|align="center"|17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
| 56
| 1:34:18,643
|align="center"|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
| 56
| +1,281
|align="center"|18
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
| 56
| +2,342
|align="center"|1
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
| 56
| +18,222
|align="center"|5
|align="center"| 12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
| 56
| +24,744
|align="center"|3
|align="center"| 10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
| 56
| +1:27,210
|align="center"|7
|align="center"| 8
|-
!7
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
| 56
| +1:34,994
|align="center"|11
|align="center"| 6
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
| 56
| +1:41,080
|align="center"|10
|align="center"| 4
|-
!9
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|
| 55
| +1 krog
|align="center"|20
|align="center"| 2
|-
!10
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
| 55
| +1 krog
|align="center"|16
|align="center"| 1
|-
!11
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
| 55
| +1 krog
|align="center"|17
|
|-
!12
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Scuderia Toro Rosso-Honda
| 55
| +1 krog
|align="center"|19
|
|-
!13
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
| 55
| +1 krog
|align="center"|14
|
|-
!14
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
| 54
| +2 kroga
|align="center"|15
|
|-
!Ods
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|31
|Trčenje
|align="center"|9
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|8
|Baterija
|align="center"|4
|
|-
!Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|2
|Trčenje
|align="center"|8
|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1
|Trčenje
|align="center"|13
|
|-
!DSQ
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
| 56
| Pretok goriva
|align="center"|6
|
|-
!DSQ
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
| 56
| Pretok goriva
|align="center"|12
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2018
2018